

Пудем — річка в Удмуртії, права притока Чепци
 Пудем — село, Ярський район, Удмуртія

Див. також 
 Пудемський